Черемшина () — украинская песня-романс, созданная в 1965 году. Музыка Василия Михайлюка, слова .

Исполнители 
Впервые песню исполнил хор в городе Вашковцах (Черновицкая область, Украина) в мае 1965. Среди известных исполнителей первым песню исполнил — Дмитрий Гнатюк.

Другие исполнители: София Ротару, Квитка Цисык, Тина Кароль, Таисия Повалий, Ярослав Евдокимов, Олег Скрипка, Татьяна Буланова, Ирина Сказина, Александр Малинини, Дмитрий Яремчук и др.

Песня исполняется в театральном представлении о Квитке Цисык «Я — Квитка», музыкальном монологе-притче на одно действие на стихи Татьяны Череп-Пероганич.

Текст песни

Видеография 
 Нина Нечипоренко (из к/ф «Песни счастливого края», 1965)
 Дмитрий Гнатюк, 1969 год
 София Ротару
 Трио «Серебряная терция»
 Квитка Цисык
 Олег Скрипка
 Ярослав Евдокимов
 Татьяна Буланова
 Александр Малинин
 Тина Кароль, (Славянский базар, 2013)
 Инструментальная группа B&B project и «Лёша Че» (бандура, баян и битбокс)
 Ариэла Марина Меламед

Примечания

Ссылки 
 Украинские народные песни, «Черемшина» (текст)
 «Черемшина», романс (текст и аккорды)
 Дочь автора «Черемшини» Василия Михайлюка: «Папа говорил, что, сочиняя музыку, думал о маме в свадебном наряде»

Песни на украинском языке